Ve peut être :
 ڤ, lettre arabe utilisée dans plusieurs langues ;
 ڥ, lettre arabe utilisée en arabe en Algérie et en Tunisie.